Arun (district), Engels district
 Arun (rivier in Engeland), rivier in Engeland
 Arun (Nepal), rivier in Tibet en Nepal
 Wat Arun,  een tempelcomplex in Bangkok, Thailand